Tükör fényvisszaverő felület
Tükör (1975), Andrej Tarkovszkij filmje
Tükör (1913–1925), hetilap, Marosvásárhely
Tükör (1933–1942), irodalmi folyóirat, Budapest
Tükör (1964–1989), képes hetilap, Budapest
Tükör (Unique-dal), a Unique együttes dala

Hasonló:
Aradi Tükör (1915–1921), riportlap Aradon